Ophiotreta materna är en ormstjärneart. Ophiotreta materna ingår i släktet Ophiotreta och familjen knotterormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Knotterormstjärnor
materna